Kokkinaki era il cognome di due dei più grandi piloti collaudatori sovietici, vissuti nel XX secolo.

Vladimir (1904-1985) – storico collaudatore di Sergey Ilyushin e primo pilota russo a effettuare la trasvolata URSS-USA
Konstantin (1910-1990) – pilota collaudatore per la Mikoyan-Gurevich, recordman di velocità con un MiG-21 nel 1960